Arnträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Arnträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (5,12 km²)
Arnträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (6,83 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn